Agria (Griekenland), deelgemeente van de Griekse fusiegemeente Volos, Thessalië
 Agria (geslacht), geslacht van dambordvliegen
 Turán of Agria, een blauw druivenras, dat voornamelijk voorkomt in het wijngebied Eger.